Colón megye (Honduras), megye Honduras
Colón megye (Córdoba), megye Argentína Córdoba nevű tartományában
Colón megye (Entre Ríos), megye Argentína Entre Ríos nevű tartományában